Treasury Bill steht für:

 Treasury Bill (Kater), Hauskatze des britischen Premierministers Ramsay MacDonald
 Treasury Bill oder T-Bill, ein Geldmarktpapier, siehe Staatsanleihe #Staatsanleihen verschiedener Länder